La Compana Anonima Venezolana de Industrias Militares est le principal fabricant d'armes à feu vénézuélien. Il a assemblé des FN FAL (100000 dans les années 1970 avant d'obtenir de la [FN Herstal] une licence de production du munitions et du Browning GP. L'achat de 100 0000 AK-103 et 104 par le gouvernement d'Hugo Chávez auprès de la Rosoboronexport russe s'accompagna pour la CAVIM d'un transfert technologique lui permettant de produire les fusils d'assaut localement et les munitions nécessaires  aux Forces armées vénézuéliennes.

Usine d'armement
Entreprise ayant son siège au Venezuela